Указа́тельный па́лец () — II палец кисти человека (). Расположен между большим и средним пальцами. Его название происходит из того, что им пользуются, когда желают указать на какой-либо объект или в каком-либо направлении. Из всех пальцев указательный используется наиболее часто, так как способен двигаться сравнительно независимо.

Анатомия и физиология

Кости

Применение

Жесты с применением указательного пальца 
 Указывает на собственную грудь: Я
 Указывает на собеседника или другого человека: Ты/Он
 Указывает наверх: Внимание!
 Указывает наверх и качается вправо и влево: Нет!/Запрещено!
 Указывает вперёд и трясётся вверх и вниз: Поучение или угроза
 Крутится у виска: Ты/он сошел с ума
 Вытянутый вверх палец на вытянутой руке: Я хочу что-то сказать.
 Приложенный вертикально к губам: Требование тишины (сексуальный подтекст)
 Показывает количество: в единственном числе или же порядковый  -(№1)
 Пальцы руки (кисть развернута) сжаты, а указательный сгибается и разгибается в сторону показывающего: Призыв подойти (когда необходимо сохранять тишину или тайность).

Фотогалерея

См. также 
 Пойнт-Хоп — город на Аляске, на языке аборигенов — Тикарак или Тикигак, что означает «указательный палец».

Примечания

Литература 
 
 

Пальцы
Кисть